Santa Maria di Gesù Crocifisso, al secolo Mariam Baouardy.

 Beata Maria di Gesù Crocifisso, al secolo Marija Petković.